Powarowa ist der Name von

 Kira Borissowna Powarowa, geborene Kira Borissowna Potschukowa (* 1933), sowjetisch-russische Materialwissenschaftlerin und Hochschullehrerin
 Valentina Povarova (1933–2007), sowjetisch-russische Malerin